Lorenzo fu un nome molto frequente nella famiglia Medici.

Si ricordano:
 Lorenzo de' Medici (il Vecchio), (1395-1464). Figlio di Giovanni di Bicci e fratello di Cosimo il Vecchio, capostipite del ramo mediceo cadetto Popolano (o Trebbio).
 Lorenzo de' Medici (il Magnifico), (1449-1492). Figlio di Piero il Gottoso.
 Lorenzo de' Medici (il Popolano), (1463-1503). Figlio di Pierfrancesco de' Medici il Vecchio.
 Lorenzo de' Medici (duca di Urbino), (1492-1519). Figlio di Piero il Fatuo e Duca di Urbino.
 Lorenzino de' Medici, (1514-1548). Figlio di Pierfrancesco de' Medici il Giovane, detto anche Lorenzaccio, mandante dell'omicidio di Alessandro de' Medici Duca di Firenze.
 Lorenzo de' Medici (di Ferdinando I), (1599-1648). Figlio di Ferdinando I.

Altro 
 Lorenzaccio – opera teatrale scritta nel 1834 da Alfred de Musset
 Lorenzino de' Medici – film diretto nel 1935 da Guido Brignone
 Lorenzaccio è anche il titolo di un film diretto nel 1954 da Raffaello Pacini
 I Medici – serie TV, regia di Sergio Mimica-Gezzan (2016-2019)
 Lorenzaccio – racconto di Carmelo Bene